Коазинго има више значења:

 Коазинго (Чилапа де Алварез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Коазинго (Ахалпан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Општина Коазинго (Пуебла), општина у савезној држави Пуебла у Мексику
 Коазинго (Коазинго, Пуебла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Коазинго, Сан Хосе (Коазинго), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику